Narozen 7.2.1959, mezinár. velmistr 1984 (mezinár. mistr 1982). Hrál v pásmovém turnaji MS v Praze 1985 (14.) a ve Varšavě 1987 (5.-8.). Na MS juniorů 1978 byl 16., na ME juniorů 1977/78 se dělil o 5. místo. Na mistrovství ČSSR 1982 byl 2., 1985 3., 1986 se o 3. místo dělil, 1984 obsadil 5. místo. Hrál na šachové olympiádě v Soluni 1984. Vyhrál řadu mezinár. turnajů: Olomouc 1978 a 1981, Děčín 1979, Karviná 1982, Reggio Emilia 1983/84, Konaň 1985, Oberwart 1987. O první místo se dělil v Budapešti 1980 a 1981, v Trnavě 1983 a 1984, v Malmö 1985. Vyhrál přebor ČSR 1978, přebor ČSSR dorostenců 1977 (1974 byl druhý). Od r. 1975 hrál za Lokomotivu Olomouc, později za Športbyt Bratislava.